Ґміна Бродниця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Бродниця (Сьремський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві
 Ґміна Бродниця (Бродницький повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві